Бабий Яр — название ряда одноименных фильмов.
 Бабий Яр (фильм, 2002) — фильм 2002 года режиссёров Николая Засеева-Руденко и Ксении Ковалёвой с Элиной Быстрицкой в главной роли.
 Бабий Яр (фильм, 2003) — германско-белорусский художественный фильм 2003 года режиссёра Джефа Кэнью.